Prather peut se référer à :

Toponyme 

 , secteur non constitué en municipalité du comté de Fresno en Californie,
 , secteur non constitué en municipalité du comté de Clark dans l'Indiana,
 , secteur non constitué en municipalité du comté de Morgan dans l'Indiana,
 , site archéologique de la civilisation du Mississippi situé au sein de la Falls of the Ohio National Wildlife Conservation Area.

Patronyme 

 
 Casey Prather (1991-), joueur de bastket-ball américain,
  (1886-1964), entraîneur de football américain et de basket-ball américain,
  (1938-2010), écrivain et pasteur américain,
  (19??-), scientifique américaine, 
  (1992-), joueur de bowling américain, 
  (1993-1996), espionne américaine, 
  (1926-2001), directeur de la photographie américain,
 Richard S. Prather (1921-2007), écrivain américain,  
  (1925-1996), joueur de football canadien américain, 
 Patty Prather Thum (1853-1926), peintre américaine,
  (1926-1961), médecin militaire américain,
  (1926-2005), photographe américain.

Autre 
 Le , une aréna situé dans la ville de Natchitoches en Louisiane et nommé en honneur d'.